Шамір () — єврейське прізвище.

 Аді Шамір (1952) — ізраїльський вчений у галузі теорії обчислювальних систем та криптографії.
 Ісраель Шамір (1947) — російсько-єврейський письменник.
 Іцхак Шамір (1915) — прем'єр-міністр Ізраїлю.
 Моше Шамір (1921–2004) — ізраїльський письменник, драматург і критик, громадський і політичний діяч.

Єврейські прізвища